Miejscowości w USA:
 Golden City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
Gminy w USA:
 Golden City (ang. Golden City Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barton